Popel může být:
 popel – sypké, neshořelé zbytky hořlavých tuhých látek (topiva) 
 sopečný popel – sopečného materiálu o velikosti menší než 2 mm

jména osob
 Popel (mytologie) – legendární postava ve slovanské mytologii
 Popel (příjmení) – více nositelů příjmení Popel
 Popel z Lobkovic – více dalších příslušníků větve šlechtického rodu Lobkoviců
 Jiří Popel z Lobkovic (asi 1551–1607/1613) – český šlechtic, nejvyšší hofmistr Českého království
 Ladislav Popel z Lobkovic – více různých osob

zeměpisný název
 Popel (Lužické hory) (584 m) – protáhlý hřbet Klíčské hornatiny, u Kytlice ve východní části okresu Děčín

Související rozcestníky 
 Popelka (rozcestník)